

Pessoas 
 Billy Cranston
 Bryan Cranston
 Toller Cranston

Localdiades 
 Cranston (Rhode Island)

Outros 
 Lamont Cranston Band

Desambiguação